Myres ist der Familienname folgender Personen:

 John Linton Myres (1869–1954), britischer Althistoriker und Klassischer Archäologe
 John N. L. Myres (1902–1989), britischer Archäologe

Siehe auch:
 Myers (Begriffsklärung)